Vähä-Kaskinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vähä-Kaskinen (klippa), Egentliga Finland, Åbo, 
 Vähä-Kaskinen (ö i Åbo, lat 60,43, long 21,58), Egentliga Finland, 
 Vähä-Kaskinen (ö i Nystadsregionen), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar